San José steht für:
 (6216) San Jose, Asteroid
 San José (Schiff, 1699), am 10. Juni 1708 vor Cartagena (Kolumbien) gesunkene spanische Galeone
 San José (Schiff, 1783), 112-Kanonen-Linienschiff der spanischen (1783–1797) und britischen Marine, als HMS San Josef, (1797–1849)

Personen:
 Beñat San José (* 1979), spanischer Fußballtrainer
 Isidoro San José (* 1955), spanischer Fußballspieler
 Mikel San José (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Román de San José, spanischer Militärmusiker

geografische Objekte:
 San José (Berg), Vulkan, Chile/Argentinien
 Isla de San José, Panama
 Isla San José (Mexiko), Mexiko
 Isla San José, Malvinas (Falklandinseln), siehe Weddell Island
 Golfo San José, Golf an der Halbinsel Valdés, Argentinien
 Isla San José (Kolumbien), Flussinsel im Departamento Guainía, Kolumbien
 Rio San Jose, Fluss in New Mexico

Verwaltungseinheiten:
 Municipio San José de Chiquitos, Landkreis im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Provinz San José, Provinz in Costa Rica
 San José (Kanton), Kanton in Costa Rica
 Departamento San José, Departamento in Uruguay
 Bistum San Jose in California, römisch-katholische Diözese in den USA

Orte und Kommunen:
 Argentinien:
 San José (Almirante Brown), Ort im Partido Almirante Brown, Provinz Buenos Aires
 San José (Coronel Suárez), Ort im Partido Coronel Suárez, Provinz Buenos Aires
 San José (Lomas de Zamora), Ort im Partido Lomas de Zamora, Provinz Buenos Aires
 Villa San José (Buenos Aires), Ort im Partido Pergamino, Provinz Buenos Aires
 San José (Fray Mamerto Esquiú), Ort im Departamento Fray Mamerto Esquiú, Provinz Catamarca
 Puerta de San José, Gemeinde im Departamento Belén, Provinz Catamarca
 San José (Santa María), Ort im Departamento Santa María, Provinz Catamarca
 San José Villa, Ort im Departamento Santa María, Provinz Catamarca
 San José (Tinogasta), Ort im Departamento Tinogasta, Provinz Catamarca
 San José (Córdoba), Ort im Departamento San Javier, Provinz Córdoba
 Villa San José (Córdoba), Ort im Departamento Punilla, Provinz Córdoba
 San José (Entre Ríos), Ort im Departamento Colón, Provinz Entre Ríos
 San José (Jujuy), Ort im Departamento Yavi, Provinz Jujuy
 Colonia San José (Jujuy), Ort im Departamento Tilcara, Provinz Jujuy
 Colonia San José (La Pampa), Ort im Departamento Quemú Quemú, Provinz La Pampa
 Villa San José de Vinchina, Ort im Departamento Vinchina, Provinz La Rioja
 San José (Guaymallén), Stadt im Departamento Guaymallén, Provinz Mendoza
 San José (Lavalle), Stadt im Departamento Lavalle, Provinz Mendoza
 San José (Tupungato), Ort im Departamento Tupungato, Provinz Mendoza
 San José (Misiones), Gemeinde im Departamento Apóstoles der Provinz Misiones
 Villa San José (Santa Fe), Gemeinde im Departamento Castellanos, Provinz Santa Fe
 Colonia San José (Santa Fe), Ort im Departamento Las Colonias, Provinz Santa Fe
 San José de la Cocha, Ort im Departamento La Cocha, Provinz Tucumán
 San José Banda, Ort im Departamento Santa María, Provinz Catamarca
 San José de Feliciano, Ort im Departamento Feliciano, Provinz Entre Ríos
 San José de la Dormida, Ort im Departamento Tulumba, Provinz Córdoba
 San José de la Esquina, Gemeinde im Departamento Caseros, Provinz Santa Fe
 San José de Las Salinas, Ort im Departamento Tulumba, Provinz Córdoba
 San José de los Cerrillos, Ort im Departamento Cerrillos, Provinz Salta
 San José de Jáchal, Stadt im Departamento Jáchal, Provinz San Juan
 San José de Macomitas, Ort im Departamento Burruyacú, Provinz Tucumán
 San José de Metán, Ort im Departamento Metán, Provinz Salta
 San José de Orquera, Ort im Departamento Metán, Provinz Salta
 San José del Boquerón, Ort im Departamento Copo, Provinz Santiago del Estero
 San José del Morro, Ort im Departamento General Pedernera, Provinz San Juan
 San José del Rincón, Gemeinde im Departamento La Capital, Provinz Santa Fe
 San José Norte, Ort im Departamento Santa María, Provinz Catamarca

 Belize:
 San José (Orange Walk District)
 San José (Toledo District)

 Bolivien:
 San José (Chapare), Ort in der Provinz Chapare im Departamento Cochabamba
 San José (La Asunta), Ort in der Provinz Sud Yungas im Departamento La Paz
 San José (La Guardia), Ort im Municipio La Guardia im Departamento Santa Cruz
 San José (Palos Blancos), Ortschaft im Departamento La Paz
 San José (Santos Mercado), Ortschaft im Departamento Pando
 San José Alto, Ort im Municipio Papel Pampo im Departamento La Paz
 San José de Chiquitos, Ort in der Provinz Chiquitos im Departamento Santa Cruz
 San José de la Capilla, Ort im Municipio Comarapa im Departamento Santa Cruz
 San José de Paredon, Ort im Municipio Tarabuco im Departamento Chuquisaca
 San José de Pocitos, Stadtteil von Yacuiba im Departamento Tarija
 San José de Uchupiamonas, Ort im Municipio San Buenaventura im Departamento La Paz
 San José del Cabitu, Ort im Municipio Santa Ana del Yacuma im Departamento Beni
 San José del Norte, Ort im Municipio San Pedro im Departamento Santa Cruz
 San José Obrero, Ort im Municipio San Javier im Departamento Santa Cruz

 Chile:
 San José de la Mariquina
 San José de Maipo, Kommune in den Anden der Hauptstadtregion

 Costa Rica:
 San José (Costa Rica), Landeshauptstadt

 Ecuador
 San José (El Oro), Parroquia rural im Kanton Atahualpa, Provinz El Oro
 San José (Montúfar), Parroquia urbana im Kanton Montúfar, Provinz Carchi
 San José (Pastaza), Parroquia rural im Kanton Santa Clara, Provinz Pastaza
 San José de Ayora, Parroquia rural im Kanton Cayambe, Provinz Pichincha

 El Salvador:
 San José (La Unión), El Salvador

 Guatemala
 San José (Petén), Guatemala
 Puerto San José, Guatemala

 Kolumbien:
 San José (Caldas), Gemeinde im Departamento Caldas
 San José de Albán, alternativer Name von Albán (Nariño), Gemeinde im Departamento Nariño
 San José de Cúcuta, alternativer Name von Cúcuta, Hauptstadt des Departamentos Norte de Santander
 San José de la Montaña, Gemeinde im Departamento Antioquia
 San José de Pare, Gemeinde im Departamento Boyacá
 San José de las Lagunas, Hauptort der Gemeinde Roberto Payán im Departamento Nariño
 San José de Uré, Gemeinde im Departamento Córdoba
 San José del Guaviare, Gemeinde im Departamento Guaviare

 Kuba:
 San José de las Lajas

 Mexiko:
 Barra de San José
 Colonia San José (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Colonia San José (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Colonia San José (Chalco), Ort im Bundesstaat México
 Colonia San José (Tenango del Valle), Ort im Bundesstaat México
 Colonia San José (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz
 San José de Gracia (Aguascalientes), Kleinstadt im Bundesstaat Aguascalientes
 San José de Gracia (Jalisco), Kleinstadt im Bundesstaat Jalisco
 San José de Gracia (Michoacán), Kleinstadt im Bundesstaat Michoacán
 San José del Arco
 San José del Cabo

 Panama:
 San José de David

 Paraguay:
 San José de los Arroyos
 San José Obrero

 Philippinen:
 San Jose (Antique), Ort in der Provinz Antique
 San Jose (Batangas), Ort in der Provinz Batangas
 San Jose (Camarines Sur), Ort in der Provinz Camarines Sur
 San Jose (Dinagat Islands), Ort in der Provinz Dinagat Islands
 San Jose (Negros Oriental), Ort in der Negros Oriental
 San Jose (Northern Samar) in der Northern Samar
 San Jose City, Ort in der Provinz Nueva Ecija
 San Jose (Occidental Mindoro), Ort in der Provinz Occidental Mindoro
 San Jose (Romblon), Ort in der Provinz Romblon
 San Jose de Buan, Ort in der Provinz Samar
 San Jose (Tarlac), Ort in der Provinz Tarlac
 San José (Balanga), Ort in der Provinz Bataan
 San Jose del Monte City, Ort in Bulacan

 Spanien:
 Sant Josep de sa Talaia, Ibiza (auf katalanisch: Sant Josep de sa Talaia)
 San José (Almería)
 Breña Baja
 San José (Zaragoza)
 San José del Valle

 Uruguay:
 San José de Mayo
 Villa San José

 Vereinigte Staaten:
 San Jose (Illinois), Ort im Staat Illinois
 San José (Kalifornien), Ort im Staat Kalifornien
 San Jose (Texas), Ort im Staat Texas

Siehe auch:
 San José de La Majada
 San-José-Pass
 Sankt Josef
 Grubenunglück von San José
 Cartuja San José